La Tour (Missouri), een plaats in Missouri, Verenigde Staten
La Tour-de-Peilz, gemeente in Vaud, Zwitserland
La Tour-de-Trême, voormalige gemeente in het kanton Fribourg, in 2006 samengevoegd met Bulle

 La Tour (Alpes-Maritimes):  Tourriers
 La Tour (Haute-Savoie)
ook:
La Tour-Blanche, Dordogne
La Tour-d'Aigues, Vaucluse
La Tour-d'Auvergne, Puy-de-Dôme
La Tour-de-Salvagny, Rhône
La Tour-de-Sçay, Doubs 
La Tour-du-Crieu, Ariège:  Critouriens
La Tour-du-Meix, Jura 
La Tour-du-Pin, Isère: Turripinois
La Tour-en-Jarez, Loire
La Tour-Saint-Gelin, Indre-et-Loire
La Tour-sur-Orb, Hérault

Verder
La Tour is de voormalige naam van een kantorenflat in de Nederlandse plaats Apeldoorn, zie Toren Noord.